Ранчи:

 Ранчи — столица индийского штата Джаркханд.
 Ранчи — округ в индийском штате Джаркханд.